James Joseph Komba - bisschop en aartsbisschop van Songea, Tanzania
Komba (eiland) - een eiland in Indonesië
Komba (taal) - een taal
Komba gewerkschaft (ook wel Komba genoemd) - Duitse vakbond
Kon Komba (ook wel Konkomba) - taal gesproken in Ghana en Togo